Exonastus är ett släkte av skalbaggar. Exonastus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Exonastus